Александра Алексеевна Денисова (Мартынова-Денисова; ) — советская актриса кино.

Биография 
В 1921—1926 годах училась в ГИТИСе.

Работала в театрах Москвы: драматическом бывш. Корша, в театре им. Ермоловой, 4-й студии МХАТ.

С 1939 года — на «Мосфильме».

С 1979 года — на пенсии.

Александра Денисова — типичная киноактриса. Кинематографисты разглядели в Денисовой великолепные данные для экрана, и, в первую очередь, её глаза — необыкновенно «тёплые» и проникновенные. За взглядом денисовских героинь читалась вековая мудрость, что позволило актрисе играть десятки простых русских женщин и матерей.

Похоронена на Николо-Архангельском кладбище.

Творчество

Фильмография 

  — Старый наездник — Анисья Павловна
  —  Боевой киносборник № 10 — польская женщина в новелле «Бесценная голова»
  — Боевой киносборник № 10 — женщина у ворот в новелле «Молодое вино»
  — Котовский — жена Попеску
  — Актриса — Вера Борисовна
  — Родные поля — Степанида
  — Непокорённые — колхозница
  — Первая перчатка — мать Нины
  — Поезд идет на восток — женщина на вокзале
  — Молодая гвардия — мать Ульяны Громовой
  — Кавалер Золотой Звезды — соседка (нет в титрах)
  — Великий воин Албании Скандербег — мать Дина
  — Нахлебник — Прасковья Ивановна, кастелянша
  — Сеанс гипноза — птичница
  — Случай в тайге — жена Федора Волкова
  — Анна на шее — дама
  — «Богатырь» идёт в Марто — старуха
  — Верные друзья — мать Васьки (нет в титрах)
  — Вольница — старуха на пароходе (нет в титрах)
  — Урок жизни — тётя Аня, вахтёрша
  — Чужая родня — Алевтина Ряшкина
  — Долгий путь — мать Василия
  — Дорога правды — Аникеева, потерпевшая
  — Дорогой ценой — мачеха
  — К Чёрному морю — старушка
  — Рассказы о Ленине — Татьяна Сергеевна
  — Саша вступает в жизнь («Тугой узел») — скотница
  — Тихий Дон — Лукинична, мать Натальи
  — У тихой пристани — член «Клуба пенсионеров»
  — Ветер — мать жениха
  — Дело «пестрых» — Полина Григорьевна
  — Дружок — бабушка, потерявшая чемодан
  — Капитанская дочка — Акулина Панфиловна, попадья
 По ту сторону — старуха
  — Стучись в любую дверь — соседка
  — Счастье надо беречь — старушка
  — Трудное счастье — жена кулака
  — Муму — кастелянша
  — Ссора в Лукашах — эпизод
  — Строгая женщина — Степанида
  — Твои друзья — Мария Герасимовна
  — Високосный год — тётя Поля
  — В начале века — бабка-хозяйка (нет в титрах)
  — Грешница — сектантка
  — Ход конём — колхозница
  — Выстрел в тумане — Зоя Степановна
  — Приходите завтра… — гардеробщица
  — Вызываем огонь на себя — жительница Сечи
  — Голубая чашка — старуха
  — Отец солдата — учительница (нет в титрах)
  — Дети Дон Кихота — соседка (нет в титрах)
  — Звонят, откройте дверь — гардеробщица
  — Мечта моя — Прасковья
  — Над нами Южный крест — бабка Феди
  — Спящий лев — Марья Ивановна, уборщица банка
  — Весёлые расплюевские дни — Маврушка
  — Неуловимые мстители — селянка, собеседница Дарьи
  — Вий — селянка (нет в титрах)
  — Ташкент — город хлебный — эпизод
  — Любовь Серафима Фролова — Филипповна, квартирная хозяйка Серафима, соседка Ромки
  — Майор Вихрь — старушка-полька
  — Золотой телёнок — эпизод
  — Главный свидетель — жена Дюди
  — Мосты через забвение — старушка
  — Странные люди — бабка
  — Алло, Варшава! — медсестра
  — Телеграмма — бабушка Вари (нет в титрах)
  — Возле этих окон — портниха
  — Жизнь на грешной земле — эпизод
  — Нейлон 100 % — пациентка стоматолога
  — Выбор цели — эпизод
  — Гончарный круг — Матрёна Ивановна
  — Земляки — бабка
  — Кыш и Двапортфеля — покупательница собаки
  — Происшествие — Матрёна Степановна
  — Обелиск — Марья Михайловна, старуха-хозяйка
  — Тимур и его команда — бабушка в кинотеатре
  — Живите в радости — старушка
  — Предварительное расследование — старушка
  — Москва слезам не верит — Мария Михайловна, соседка Гоши
  — Василий и Василиса — бабка на печи

Озвучивание 
  — Чудесный колокольчик — Мачеха
  — Упрямое тесто
  — Вернулся служивый домой
  — Королевские зайцы — Мать
  — Мячик и мальчик

Примечания 

Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Персоналии:Театр Корша
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище